Ие(с)се(й) (; ум. ), или Иса-хан () — царь Кахети в 1614—1615 годах. Старший сын царевича  (сына царя Александра II) от брака с дочерью атабага .

Был отдан в качестве политического заложника персидскому шаху Аббасу I, где перешёл в ислам (с именем Иса-хан). Воспитывался при шахском дворе в Исфахане.

Когда в 1614 году войска Аббаса I вторглись в Кахети, царь Теймураз I был вынужден бежать в Западную Грузию (Имеретинское царство). Аббас возвёл двоюродного брата Теймураза — своего верного вассала Ису-хана — на трон Кахети. Однако тот не смог закрепиться на престоле и был убит во время восстания против его правления.

Был женат на Зубейде-хатун, дочери шаха Аббаса I. Рождённая в этом браке Джан-бану-бегум в 1626 году стала женой царя Картли Симона II.

Царя Иессе не следует путать с его двоюродным дедом — царевичем  (ум. 1580) — сыном царя Левана, который также был известен под именем Иса-хан.

Примечания

Литература 
 Думин С. В. Кахетинский царский дом. // 

Багратионы Кахетинского царства
Цари Кахети
Правители XVII века
Монархи, убитые в XVII веке